Hiệp Thuận (Hanoi)
 Hiệp Thuận (Quảng Nam)